Ли́нник — фамилия.

Известные носители 
 Линник, Алексей Васильевич (1920—2003) — советский военный деятель, генерал-лейтенант, начальник КВИРТУ ПВО.
 
 Линник, Виктор Алексеевич (род. 1944) — советский журналист, российский публицист и издатель, участник «Трио Линник».
 Линник, Виталий Викторович (род. 1949) — депутат ГД второго созыва.
 Линник, Владимир Павлович (1889—1984) — советский оптик, академик АН СССР.
 
 
 
 Линник, Павел Дмитриевич (1916—1944) — Герой Советского Союза.
 Линник, Светлана Владимировна (род. 1965) — супруга Дмитрия Медведева.

Другое 
 Трио Линник — советский вокальный фолк-рок-ансамбль (1969—1978).

Примечания